Фресно-де-Кантеспино ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сеговия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Синко-Вильяс. Занимает площадь 63,3 км². Население — 278 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 84 км.

Покровителем города считается святой Николас де Бари.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Сеговии